Малая Ургала — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Челябинской области. 

Устье реки находится в 4,9 км по левому берегу реки Большая Ургала. Длина реки составляет 27 км. В 12 км от устья, по левому берегу реки впадает река Большая Бадажи.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ай от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010201012111100021740
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111102174
 Код бассейна — 10.01.02.010
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 
 

Бассейн Большой Арши
Реки Белокатайского района
Реки Нязепетровского района